Kragelund kan henvise til flere stednavne i Danmark og Sydslesvig:
 Kragelund (Bov Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Bov Sogn
 Kragelund (Bække Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Bække Sogn
 Kragelund (Fjolde) - en bebyggelse i Fjolde Sogn
 Kragelund (Haverslev Sogn) – en bebyggelse i Haverslev Sogn
 Kragelund (Herrested Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Herrested Sogn
 Kragelund (Hjerm Sogn) – en bebyggelse i Hjerm Sogn
 Kragelund (Hunderup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Hunderup Sogn
 Kragelund (Lønne Sogn) – en bebyggelse i Lønne Sogn
 Kragelund (Silkeborg Kommune) – en landsby i Kragelund Sogn
 Kragelund (Skåde Sogn) – en bebyggelse i Skåde Sogn
 Kragelund (Volstrup Sogn) – en bebyggelse i Volstrup Sogn
 Kragelund (Øster Snede) – en bebyggelse og et ejerlav i Øster Snede Sogn